Malle, een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen, tot 1979 Westmalle geheten
Westmalle (plaats), dorp en deelgemeente van Malle
Abdij van Westmalle, de abdij der trappisten van Westmalle
Westmalle (bier), een trappistenbier gebrouwen in deze abdij